Abmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Abmeier (1940–2012), deutscher Verleger